В связи с календарной реформой Петра Ι единственный год в России, длившийся 4 месяца.

События 
 26 января — Карловицкий мир Австрии, Польши и Венеции с Турцией. Австрия получила Восточную Венгрию, Трансильванию, Закарпатье, часть Хорватии и почти всю Славонию. 
Польша получила Подолию и часть Правобережья с Брацлавом. Венеция получила часть Далмации и Морею. Россия подписала перемирие на 2 года.
 30 января — в Москве учреждена Бурмистерская палата.
 Весной — царь Имеретии Картли Арчил II (1647—1713) после безуспешной борьбы с персами, турками и междоусобицами феодалов окончательно эмигрировал в Россию.
 1699—1730 — король Дании и Норвегии Фредерик IV.
1 мая – Пьер Лемуан основывает первое европейское поселение в долине реки Миссисипи - форт Морепа.
14 июня – Томас Севери демонстрирует свой первый паровой насос Лондонскому королевскому обществу.
6 июля – пират Уильям Кидд арестован и заключен в тюрьму в Бостоне, штат Массачусетс.
26 июля – экспедиция Уильяма Дампира в Новую Голландию (Австралия) на корабле HMS Roebuck достигает острова Дерк-Хартог, в заливе Шарк в Западной Австралии, где он провел первую подробную опись австралийской флоры и фауны .
 21 ноября — Преображенский договор между Данией, Русским царством и Саксонией о союзе против Швеции.
 30 декабря — указ Петра I о переносе начала года в России с 1 сентября на 1 января. Таким образом, промежуток между новогодними праздниками в России составил всего 4 месяца. Одновременно Россия перешла с летосчисления от «сотворения мира» (7208 год) на летосчисление от Рождества Христова (1700 год).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1699 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1699 году
 3 января — Маттиа Прети, итальянский художник (родился 1613 ).
12 марта — Франц Лефорт, сподвижник Петра I.
 21 апреля — Жан Расин, французский драматург (род. 1639).

См. также

Примечания